Il Mixed wrestling, o intergender wrestling, è un particolare tipo di incontro di wrestling nel quale i due partecipanti sono di sesso opposto. L'espressione si può riferire anche ad incontri di coppia con un uomo ed una donna in entrambi i team.

Fra la metà degli anni novanta e i primi anni 2000 l'interesse verso questo tipi di incontri è aumentato, tant'è da essere introdotti negli spettacoli delle principali federazioni di wrestling statunitensi come l'Extreme Championship Wrestling, la World Wrestling Federation e la World Championship Wrestling). Oggi le principali organizzazioni di wrestling come la World Wrestling Entertainment e la Total Nonstop Action Wrestling raramente mettono di fronte sul quadrato uomini e donne.

In molte occasioni il mixed wrestling perde la sua caratteristica sportiva per connotarsi con un tipo di fantasia erotica quale la dominazione-sottomissione: in questo caso l'uomo è sempre fisicamente inferiore alla donna e deve obbligatoriamente perdere l'incontro, oltre a dover subire varie umiliazioni, come baciare, leccare e odorare i piedi della lottatrice. In diversi incontri, quando questi assumono la tendenza appena descritta, la vincitrice "posa" sullo sconfitto, attuando la pratica della victory pose, dove ella umilia lo sconfitto solitamente mettendo un piede sull'addome oppure sedendoci sopra.

Note

Voci correlate
Wrestling
Femdom
Feticismo del piede femminile

Feticismo